MAZ steht für:
 Magnetaufzeichnung
 Management-auf-Zeit, siehe Interim-Management
 Märkische Allgemeine, Tageszeitung aus Potsdam
 MAZ – Die Schweizer Journalistenschule, vormals Medien-Ausbildungs-Zentrum, in Luzern
 Minski Awtomobilny Sawod, einen Lkw-Hersteller aus Belarus
 Missionare und Missionarinnen auf Zeit
 Eugenio María de Hostos Airport (IATA-Code), Flughafen von Mayagüez, Puerto Rico

Maz ist der Familienname folgender Personen:
 Nelson Sebastián Maz (* 1984), uruguayischer Fußballspieler

maz steht für:
 Central Mazahua (ISO-639-3-Code), eine der beiden Mazahua-Sprachen in Mexiko

Siehe auch:
 Matz

Abkürzung